Апама (, Apama) може да се отнася за:

 Апама, дещеря на admirable Бартакус и конкубина на цар Дарий I от Персия
 Апама, дещеря на Артаксеркс II от Персия и съпруга на Фарнабаз
 Апама, Апама I или Апаме I, първата царица на Селевкидската империя, съпруга на Селевк I Никатор
 Апама, дещеря на Селевк I Никатор и Апама I
 Апама II, дъщеря на Антиох I Сотер и Стратоника I и чрез женитба царица на Кирена
 Апама III, племенница на Апама II, дъщеря на Деметрий II Македонски Етолик и Стратоника II, съпруга на Прусий I
 Апама IV, дъщеря на Филип V Македонски, съпруга на Прусий II
 Апама, дъщеря на Антиох II Теос и Лаодика I
 Апама, дъщеря на Александър от Мегалополис, съпруга на цар Аминандър от Атамания
 Апама (?), дъщеря на Прусий II, съпруга на Дигилис цар на траките Caeni.